KPU est un sigle qui signifie :

 , un parti politique historique au Kenya ;
 Koestler Parapsychology Unit, le principal laboratoire de parapsychologie universitaire du Royaume-Uni ;
 , un système axiomatique dans la théorie des ensembles ;
 , une université publique dans la région du South Fraser en Colombie-Britannique, Canada ;
 Komisi Pemilihan Umum, la commission pour les élections générales en Indonésie ;
 Komunistychna Partiya Ukrayiny, le Parti communiste d'Ukraine.